Olivier Morel peut désigner :
 Olivier Morel (1964-), un artiste, dessinateur, peintre, graveur, sculpteur et illustrateur français ;
 Olivier Morel, un universitaire et réalisateur français et américain.

Voir aussi 
 Olivier Morel de La Durantaye (1640-1716), un militaire et homme politique de la Nouvelle-France
 Olivier Morel-Maroger (1962-), un homme de radio français